Касильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе комарки Аренас-де-Сан-Педро. Население — 850 человек (на 2010 год). Муниципалитет расположен в 75 км от центра провинции — города Авила.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт

Муниципалитеты Авилы